La classifica sottostante elenca i migliori 20 marcatori della storia dell'Eurolega.

Classifica aggiornata 7 gennaio 2020

Voci correlate
Eurolega

Collegamenti esterni 
 

Classifica completa migliori marcatori

Sito ufficiale Eurolega